I48 ou I-48 peut faire référence à :
 Fibrillation et Flutter auriculaires, d’après la Classification internationale des maladies ;
 I-48, un sous-marin japonais de type C2 ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale dans la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres